René Enríquez (24 de Novembro de 1933 – 23 de Março de 1990) foi um ator estadunidense que fez sucesso nos anos 70 e 80. Seu trabalho mais importante foi em Hill Street Blues (1981–1987).

Ele morreu de câncer no pâncreas no dia 23 de Março de 1990. Ele foi o primeiro dos 2 astros de Hill Street Blues  que morreram no mesmo ano. O outro ator que faleceu foi  Kiel Martin que também morreu de câncer (pulmão).

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos